Return Merchandise Authorization
 MTV Russia Music Awards
 Remote Memory Access — прямой доступ к памяти в MPI

Примечания